Auchtertool bezeichnet:

 Eine Ortschaft in Schottland, siehe Auchtertool (Schottland)
 Eine schottische Whiskybrennerei, siehe Auchtertool (Whiskybrennerei)